В настоящем списке представлены в алфавитном порядке Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного (Российская Федерация). Список содержит информацию о дате награждения, номере Указа Президента Российской Федерации, заслугах, дате рождения по новому стилю, месте рождения (с ойконимами на дату рождения), дате смерти и месте смерти кавалеров.

Примечания

Ссылки 
 Кавалеры Ордена святого апостола Андрея Первозванного (продолжающаяся серия марок)

 
Андрея2